Qadri :

 Firdausi Qadri (née en 1951), immunologiste bangladaise
 Mohammad Tahir ul-Qadri (né en 1951), érudit musulman
 Mumtaz Qadri (1985-2016), assassin de Salman Taseer, Gouverneur du Pendjab
 Noor-ul-Haq Qadri (né en 1970), homme politique pakistanais
 Shahid Qadri (1942-2016), poète et écrivain bangladais.